White Bear River (englisch für „Weißer-Bären-Fluss“) bezeichnet folgende Flüsse in Kanada:

 White Bear River (Neufundland), auf Neufundland
 White Bear River (Sandwich Bay), in Labrador